Krzywa wieża w Abu Zabi – wieżowiec w Abu Zabi, najbardziej pochyły budynek na świecie
 Krzywa wieża w Budziszynie
 Krzywa Wieża w Pizie
 Krzywa Wieża w Toruniu
 Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich
Krzywa wieża w Królewie